Der Rajon Tschornuchy (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon im Westen der zentralukrainischen Oblast Poltawa. Zentrum des Rajons war der Ort Tschornuchy, eine Siedlung städtischen Typs.

Geographie 
Der Rajon lag im Nordwesten der Oblast Poltawa. Er grenzte im Norden an den Rajon Warwa (in der Oblast Tschernihiw), im Nordosten und Osten an den Rajon Lochwyzja, im Süden an den Rajon Lubny, im Südosten an den Rajon Myrhorod, im Süden an den Rajon Lubny sowie im Westen an den Rajon Pyrjatyn.

Das ehemalige Rajonsgebiet liegt auf der aus Löss aufgebauten Poltawaebene (als Teil des Dneprtieflandes) und wird dabei von den Flüssen Udaj und Mnoha (Многа) durchflossen, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 90 und 160 Metern.

Geschichte 
Der Rajon wurde 1923 als Teil der Ukrainischen SSR in der Sowjetunion eingerichtet, 1991 wurde er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Lubny.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtratsgemeinde und 12 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 40 Dörfer

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Weblinks

Einzelnachweise 

Tschornuchy
Rajon Lubny
Aufgelöst 2020